Hard Volume é o segundo álbum da Rollins Band. O álbum foi lançado em 1989 e acabou sendo relançado dez anos depois, em 1999, com novas faixas. O lançamento original contém uma música de 32 minutos de duração, uma espécie de jam, improvisada em cima da música "Move Right In" (do Velvet Underground), chamada "Joy Riding With Frank". A faixa foi gravada ao vivo em Linz, na Áustria, durante uma turnê no país em 1988.

Já o relançamento que eles fizeram em 1999, totalmente remasterizado, substitui essa faixa de 32 minutos (ao vivo) por seis novas faixas de estúdio.

Faixas (Lançamento original)

Faixas (Versão Remasterizada, de 1999)

Pessoal
 Henry Rollins - Vocal
 Sim Cain - Percussão, Bateria
 Chris Haskett - Guitarra
 Andrew Weiss - Baixo
 Jeff Aguila - Design
 Rae DiLeo - Mixagem
 Theo Van Rock - Produtor, Mixagem
 Wally Traugott - Masterização (Lançamento original, de 1989)
 George Marino - Masterização (Lançamento de 1999)

Ligações externas
 ComeInAndBurn.com Material sobre a banda

Álbuns de 1989
Álbuns de Rollins Band